Alexandra Plătăreanu (1978-), actrice allemande d'origine roumaine.
  (1898-?), tireur sportif roumain.
  (1936-), acteur allemand d'origine roumaine, père d'Alexandra Plătăreanu.

Patronyme roumain